BSS steht als Abkürzung für:
 Bad Soden-Salmünster, Stadt im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Balanced Salt Solution, klare Lösung mineralischer Salze zur Laborverwendung
 Base Station Subsystem, funkbezogener Teil eines GSM-Netzes im Mobilfunk
 Basic Service Set, Betriebsmodus bei WLANs
 Behrens-Werft (Hamburg), Behrens Schiffs- und Schweißtechnik, ehemalige Werft in Hamburg
 Beeinträchtigungs-Schwere-Score,  Ratingverfahren zur Einschätzung der Beeinträchtigung eines Menschen in drei Dimensionen (körperlich/psychisch/sozial kommunikativ)
 Bernard-Soulier-Syndrom, Krankheitsbild in der Hämatologie
 Bevara Sverige Svenskt, rassistische Bewegung in Schweden von 1979 bis 1986
 Bewegung, Spiel und Sport, in Baden-Württemberg die Bezeichnung für Schulsport an Grundschulen
 Blind Source Separation, das Problem, zugrundeliegende Quellen einer Überlagerung von Signaldaten zu finden
 Block Started by Symbol, Speicherbereich eines Computerprogramms
 British Ski and Snowboard, britischer Ski- und Snowboardverband
 Broadcasting-Satellite Service, Satellitenrundfunk
 Brown-Séquard-Syndrom, Krankheitsbild in der Neurologie
 Bildschirmspiel 01, einzige Spielkonsole der DDR, von 1979 bis 1981 produziert
 Burgsitzschule Spangenberg, kooperative Gesamtschule im Schwalm-Eder-Kreis
 Business Support System, zur Unterstützung der Geschäftsprozesse eines Unternehmens

Abkürzung